Jay O’Brien
 J.J. O’Brien (koszykarz)